Hadramaut, territori del Iemen.
 Sultanat d'Hadramaut.
 Governació d'Hadramaut, governació del Iemen, formada essencialment per la regió històrica de l'Hadramaut 
 Uadi Hadramaut (Wadi Hadramaut), riu del Iemen 
 Hadramaut (kabila).